El Gran Premi d'Alemanya de motociclisme 2009 va ser el novè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 17 i el 19 de juliol del 2009 al Circuit de Sachsenring a la localitat de Hohenstein-Ernstthal, Alemanya.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc 
La cursa de 250cc estava prevista per a ser de 29 voltes però la forta pluja que va caure va fer reiniciar-la i que es disputessin únicament 19 voltes.

Resultats 125cc 

Alemanya
Edicions del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme